Il singolare del torneo di tennis Singapore Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Simon Youl che ha battuto in finale Paul Haarhuis 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Richard Krajicek (primo turno)
 Amos Mansdorf (primo turno)
 Paul Haarhuis (finale)
 Jan Siemerink (secondo turno)

 Markus Zoecke (primo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Michiel Schapers (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1992
ATP Tour 1992